El término Valdez puede referirse a:

Lugares 
 Valdez, ciudad situada en el estado de Alaska, Estados Unidos;
 Valdez, localidad situada en el estado de Colorado, Estados Unidos;
 Valdez, municipio del estado Sucre, Venezuela;
 Valdez, un montículo situado en el departamento Central, Paraguay;
 Valdez, una isla ubicada en costas de la Argentina;
 Puntas de Valdez, localidad del departamento de San José, Uruguay;
 Reserva Río Valdez, ubicada en Argentina;

Apellido 
 Valdez (apellido), apellido español;

Personas 
 Agustín A. Valdez (1860-1924), militar cubano-mexicano;
 Francisco Valdez (1877-1918), pintor venezolano;
 Carmen Valdez (1910-1963), actriz argentina;
 Luis Valdez Villacorta (1938-), empresario y político peruano;
 Luis Valdez (1940-), director de cine y escritor estadounidense;
 Rolando Valdez (1945-), futbolista guatemalteco;
 Rodrigo Valdez (1946-2017), exboxeador colombiano;
 Chayito Valdez (1946-2016), cantante mexicana;
 Héctor Valdez Albizu (1947-), economista dominicano;
 Mario López Valdez (1957-), político mexicano;
 Rubén Moreira Valdez (1963-), político mexicano;
 Efraín Valdez (1966-), exjugador de béisbol dominicano;
 Javier Valdez (1967-2017), periodista mexicano;
 Octavio Valdez (1973-), futbolista mexicano;
 Pipo Valdez (1974-), músico argentino de Los Tekis;
 Grettell Valdez (1976-), actriz mexicana;
 Luis Valdez Farías (1979-), abogado y político peruano;
 Edward Valdez (1980-), beisbolista venezolano;
 Isabelle Valdez (1981-), cantante dominicana de música cristiana;
 Carlos Adrián Valdez (1983-), futbolista uruguayo;
 Nelson Haedo Valdez (1983-), futbolista paraguayo;
 Christian Valdez (1984-), futbolista mexicano;
 Cynthia Valdez (1987-), ex gimnasta rítmica mexicana;
 Tito Valdez (1987-), futbolista venezolano;
 Matías Valdez (1991-), futbolista argentino;

Personajes 
 Juan Valdez, personaje ficticio colombiano, símbolo del café nacional;

Otros 
 Valdez Sporting Club, un antiguo equipo de fútbol ecuatoriano;
 Unión Deportiva Valdez, un antiguo equipo de fútbol ecuatoriano;
 Valdez TV, un canal de televisión venezolano;
 Valdez is Coming, película estadounidense de 1971;
 Exxon Valdez, buque petrolero encallado en las costas de Alaska que provocó un desastre ecológico;
 El honorable señor Valdez, telenovela mexicana;